Het ATP-toernooi van Sydney 2005 (met de officiële naam Medibank International) werd georganiseerd van 10 tot en met 16 januari 2005. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney